

Пшисек — село в гміні Добре Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пшисек — село в гміні Злавесь-Велька Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства